Тюркеш () — турецкая фамилия.

Известные носители 
 Тюркеш, Алпарслан (1917—1997) — турецкий политический и государственный деятель, полковник турецкой армии, основатель Бозкурт.
 Тюркеш, Ахмет Куталмиш (род. 1978) — турецкий экономист и политик.
 Тюркеш, Йылдырым Тугрул (род. 1954) — турецкий экономист и политик.